Maltern ist der geographische Name folgender Orte:

 Maltern (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft der Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Maltern oder Mältern, deutsche Namen der Gemeinde Podhorany (Kežmarok) im Okres Kežmarok (dt. Bezirk Käsmark), Prešovský kraj (dt. Eperieser Landschaftsverband), Slowakei